Ша́нксвилл () — боро в округе Сомерсет в штате Пенсильвания. В 2000 году население боро составляло 245 человек. Шанксвилл находится приблизительно в 97 километрах к юго-востоку от Питтсбурга. 11 сентября 2001 года неподалёку от боро разбился захваченный террористами рейс 93 United Airlines.

История 

В 1798 году на месте будущего города немец Кристиан Шанк () построил дом. Позднее он возвёл поблизости мукомольную мельницу и две лесопилки. В 1828 году местный житель Эммануэль Шаффер открыл магазин, и на следующий год Шанк основал город Шанксвилл. В 1874 году в городе было открыто почтовое отделение. 25 января 1913 года Шанксвилл получил статус боро.

11 сентября 2001 года в ходе крупнейшей террористической атаки был захвачен рейс 93 United Airlines. Террористы планировали направить самолёт в капитолий США или в Белый дом. В результате оказанного пассажирами сопротивления самолёт разбился на поле почти в 3 км к северу от Шанксвилла.

Первый временный мемориал пассажирам и экипажу рейса 93 был установлен на холме в 460 метрах от места падения. Вскоре после этого началось строительство постоянного мемориала.

Население, география 
Площадь Шанксвилла составляет 0,46 км². Боро расположено на высоте 680 метров.

По данным переписи 2000 года в боро проживало 245 жителей. Таким образом, плотность населения составляла 537 чел./км². В Шанксвилле насчитывалось 96 домохозяйств, 69 семей и 100 жилищных единиц. 100% населения было представлено белыми. В 32,3% домохозяйств проживали дети возрастом до 18 лет, в 54,2% проживали супружеские пары, в 12,5% домовладельцами были незамужние женщины, и в 28,1% не имелось семьи. В 22,9% домохозяйств проживали одиночные жители, и в 9,4% проживали одиночные жители возрастом от 65 лет. Средний размер домохозяйства составлял 2,55, и средний размер семьи составлял 3,06. Совокупная доля женского населения составляла 51,4%; доля женского населения старше 18 лет составляла 51,7%. Средний доход на домохозяйство Шанксвилла составлял $, на семью — $.

Примечания 

Боро Пенсильвании
Населённые пункты округа Сомерсет (Пенсильвания)